Le nom ellipse a été construit au  à partir du latin , lui-même issu du grec . L'adjectif elliptique qualifie ce qui est en rapport avec une ellipse.

Mathématiques 
 Ellipse, une forme géométrique de la famille des coniques. 
 Ellipse de Steiner, une figure géométrique du triangle. 
 Ellipse de Hooke, une trajectoire physique. 
 Ellipse de sûreté en balistique, trajectoire. Elliptique est un adjectif utilisé pour désigner des classes particulières d'objets mathématiques, notamment
 Fonctions elliptiques 
 fonction elliptique de Jacobi
 fonction elliptique de Weierstrass
 Intégrales elliptiques.
 Courbes elliptiques.
 Des équations aux dérivées partielles (EDP) linéaires et homogènes du second-ordre dites elliptiques (en)

Autres 
 Ellipse, une figure de style ou une forme de rhétorique 
 Ellipse, un raccourci narratif par analogie au cinéma
 Ellipse, une maison de production de dessins animés 
 Ellipse, une forme spatiale héritée en géographie 
 Aile elliptique, une forme d'aile sur les aérodynes
 Ellipses, une société d'édition

Voir aussi 
 LH-10 Ellipse, aéronef ;
 L'Ellipse building à Bruxelles.